Bubblegum – tipo di gomma da masticare
 Bubblegum – brano di Jason Derulo del 2014
 Bubblegum – album di Mark Lanegan del 2004
 Bubblegum dance – genere musicale di musica elettronica
 Bubblegum pop – genere musicale di musica pop